

Muziek 
 Let's Dance (album van David Bowie), een muziekalbum van David Bowie uit 1983
 Let's Dance (nummer van David Bowie), een nummer van dat album
 Let's dance (album van Nikki Webster), een muziekalbum van de Australische zangeres Nikki Webster uit 2004
 Let's dance (nummer van Nikki Webster), een nummer van dat album
 Let's dance (The Cats), een single van The Cats uit 1972
 Let's dance (Chris Montez), een single van de Amerikaanse zanger Chris Montez
 Let's dance (Chris Rea), een single van de Britse zanger Chris Rea
 Let's dance (5ive), een single van de Britse boyband 5ive
 Let's dance (Miley Cyrus), een nummer van de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus
 Let's dance (Wally Tax), een single van de Nederlandse zanger Wally Tax
 Let's dance!, een muziekalbum van het Canadese musicaltrio Sharon, Lois & Bram

Film 
 Let's Dance (1950), een Amerikaanse musicalfilm uit 1950
 Let's Dance (2007), een Frans-Zwitserse film uit 2007
 Let's Dance (2009), een Bollywoodfilm uit 2009

Radio 
 Let's Dance (radioprogramma), een Amerikaans radioprogramma uit 1934-35

Televisie 
 Let's Dance (televisieprogramma), een televisieprogramma dat in 2009 door RTL 4 wordt uitgezonden
 Let's Dance, de Duitse, Slowaakse en Zweedse benaming voor Dancing with the Stars

Overige 
 Let's Dance (computerspel), een computerspel
 Let's Dance (Humberto Tan), een disco-evenement van presentator Humberto Tan